Файтельберг (Фейтельберг) — еврейская фамилия.

 Файтельберг-Бланк, Виктор Рафаилович (1934—2011) — советский и украинский физиолог.
 Фейтельберг, Григорий Григорьевич (1879—1953) — польский дирижёр, скрипач и композитор.
 Файтельберг, Рафаил Осипович (1902—1998) — советский физиолог.